Dwóch polskich duchownych rzymskokatolickich:
 Józef Słaby – ksiądz diecezjalny, kapelan AK
 Józef Słaby CSsR – redemptorysta, biskup Esqel